Чемпионат Азии по борьбе 2008 года прошёл с 18 по 23 марта в Чеджу (Республика Корея).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2008
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Чеджу
2008 год в борьбе
Март 2008 года
Чемпионаты Азии в Республике Корея